Anthony Smith (1939-2016) – antropologo e sociologo britannico
 Anthony Smith (1967) – ex giocatore di football americano statunitense
 Anthony Smith (1988) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Anthony Smith (1971)  – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese